Der Fußballpokal von Bosnien und Herzegowina (in den Landessprachen Kup Bosne i Hercegovine, kurz Kup-BiH) ist seit 1995 der nationale Pokalwettbewerb für Fußballvereine der Herren in Bosnien und Herzegowina.

Er wird jährlich vom Fußballverband von Bosnien und Herzegowina (kurz NFSBiH) veranstaltet und ist der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball, nach der Meisterschaft. Die Ausspielung erfolgt in Hin- und Rückspielen. Wie alle üblichen Fußballpokal-Turniere in Europa wird er im K.-o.-System ausgetragen. Aktueller Pokalsieger 2022 ist der FK Velež Mostar und Rekordgewinner mit 7 Titeln der FK Sarajevo.

Die Endspiele im Überblick 

 Ergebnisse der Finalrunde 1999/00:

Rangliste der Sieger und Finalisten

Weblinks 
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)
 weltfussball.de: Siegerliste